Strøm kan henvise til flere artikler:

 Havstrøm – en strøm af vand som strømmer mere eller mindre vedvarende i et af jordens verdenshave
 Elektrisk strøm – bevægelse af elektrisk ladning
 Strøm (musik) - en dansk forening for elektronisk musik

Efternavn
 J.N.A. Strøm – en dansk politiker (Socialdemokraterne) og minister
 Holger Strøm – en dansk skuespiller
 Palle Strøm – studievært og programdirektør
 Søren Strøm – en dansk rap-musiker

Se også
 Vandløb – kan omtales som strøm
 Elektriker – Faglært som arbejder med den elektriske form for strøm
 Elektricitetens historie i Danmark